Това е списъкът с епизоди на сериала „4400“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Сезон 1

Сезон 2

Сезон 3

Сезон 4 

4400